Vita huset kan syfta på:

 Vita huset – USA:s presidents officiella residens, beläget i Washington, D.C.
 Vita huset (TV-serie) – dramaserie skapad av Aaron Sorkin
 Vita huset, Täby – en kulturförening i Täby
 Vita huset (Moskva) – en rysk regeringsbyggnad i Moskva
 Bergslagsbanans stationshus i Göteborg – i folkmun kallat Vita huset.
 Det Vita Huset, kontorsfastighet på Södermalm, Stockholm